Teodorico o Teoderico, del germánico þeudo-rīks (jefe del pueblo), puede referirse a:

 Teodorico I (m. 451), rey de los visigodos;
 Teodorico II (m. 466), rey de los visigodos;
 Eurico (m. 484), rey de los visigodos, mencionado por algunos autores como Teodorico;
 Teodorico el Grande (m. 526), también conocido como Teodorico el Amalo, rey de los ostrogodos;
 Teodorico I (m. 534), rey merovingio;
 Teodrico de Bernicia (m. 579), rey de Bernicia;
 Teoderico II (m. 613), rey merovingio;
 Teoderico III (m. 691), rey de los francos;
 Teodorico IV (m. 737), rey de los francos;
 Teodorico de Lorena (m. 1026), duque de la Alta Lotaringia;
 Teodorico (m. 1102), antipapa;
 Teodorico II de Lorena (m. 1115), duque de Lorena; o
 Teodorico de Alsacia (m. 1168), duque de Flandes.

Referencias